Самусь Анатолій Федорович (1930) — скульптор-портретист, монументаліст
 Самусь Василь Максимович (1849-1903) — академічний оперний співак (баритон), драматичний актор, вокальний педагог
 Самусь Геннадій Васильович (1993—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Самусь Микола Данилович (1904-?) — український письменник і літературознавець
 Самусь Микола Миколайович (1949) — астроном, доктор фізико-математичних наук
 Самусь Самійло (бл. 1688 — бл.1713) — військовий діяч

 Самусь — селище, Сєверський міський округ, Томська область, Росія

Українські прізвища